Сезон 2016 года команда Tinkoff начала с ознакомительных сборов в Хорватии (26-29 октября 2015г.) и полноценных сборов в Гран-Канария (5-18 декабря 2015г).

Состав

Трансферы

Ушли после сезона 2015 
После сезона 2015 года, команду покинули восемь гонщиков, среди которых почти все представители Дании в команде. А также Иван Бассо, который перешёл на должность спортивного директора команды.

Пришли 
На сезон 2016 руководство команды решило пригласить молодых и перспективных гонщиков (Эрик Башка, Михаэль Гогль и Адам Блайт) и также сторожил велоспорта Чемпиона России 2015 года Юрия Трофимова и опытного победителя этапа на Джиро д’Италия 2011 Оскара Гатто.

Состав на сезон  

Сводная таблица участия в гонках

Победы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Российские велокоманды
2016 год в велоспорте